Памятник-стела «Город воинской славы» был открыт 17 июля 2010 года в городе Великие Луки на площади имени Ленина.

Стела установлена в память о присвоении городу почётного звания — «Город воинской славы».

История памятника 
Пограничное положение Великих Лук предопределило их важную роль в обороне страны на протяжении всей истории города. За воинские заслуги город заслужил звание «оплечье Новгорода» и «предсердие Москвы». К числу важнейших военных событий относится Смоленское сражение 1941 года. В Великую Отечественную войну бои за освобождение Великих Лук были настолько ожесточёнными, что город прозвали «Малым Сталинградом».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 января 1983 года за мужество и героизм, проявленные трудящимися города в годы Великой Отечественной войны, и за успехи, достигнутые в хозяйственном и культурном строительстве, Великие Луки награждены Орденом Отечественной войны I степени, а Указом президента Российской Федерации от 28 октября 2008 года N 1532 Великим Лукам присвоено почётное звание «Город воинской славы». 8 декабря 2008 года в Кремле состоялась церемония вручения грамот о присвоении этого высокого звания городам, в числе которых были Великие Луки.

В соответствии с Указом Президента РФ Путина Владимира Владимировича от 1 декабря 2006 года № 1340, в каждом городе, удостоенном почётного звания «Город воинской славы», устанавливается стела, посвящённая этому событию. Право на выполнение работ по изготовлению стелы «Город воинской славы», получило ОАО «Московский камнеобрабатывающий комбинат» из подмосковного Долгопрудного, предприятие, известное на всю страну своими изделиями из натурального камня. Стела была изготовлена на средства областного бюджета.

17 января 2009 года был заложен камень на месте установки будущей стелы, а её открытие состоялось 17 июля 2010 года.

Торжественная церемония открытия стелы совпала с празднованием «Дня города». В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Андрей Турчак, представители администрации Великих Лук, общественности и ветераны.

В 2011 году поступила в обращение почтовая марка, а в 2012 году в обращение была выпущена памятная монета «Города воинской славы Великие Луки» номиналом 10 рублей.

Решением Великолукской городской Думы от 4 июля 2013 года № 48 учреждена памятная медаль «Великие Луки — город воинской славы».

Описание 
Стела представляет собой 11-метровую гранитную колонну, выполненную в стиле дорического ордера, которую венчает герб Российской Федерации высотой 1,38 метра.

Конструкция смонтирована на постамент, на который ведёт несколько ступенек. На лицевой стороне постамента написан текст Указа Президента РФ, на обратной изображён герб Великих Лук.

Размер площади, на которой установлена стела, составляет 17 на 17 метров.

По углам площади расположены четыре тумбы. На них возвышаются стелы с художественными барельефами военной тематики, с изображением событий местной истории, за которые город удостоился почётного звания.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии стелы в газете «Псковская правда»
 Федеральный закон от 9 мая 2006 года № 68-ФЗ «О почётном звании Российской Федерации „Город воинской славы“»
 Указ Президента Российской Федерации от 1 декабря 2006 года № 1340 «Об Условиях и порядке присвоения почётного звания Российской Федерации „Город воинской славы“»
 Указ Президента Российской Федерации от 27 апреля 2007 года № 557 «О внесении изменения в Положение об условиях и порядке присвоения почётного звания „Город воинской славы“»

Город воинской славы
Великие Луки
Здания и сооружения, построенные в 2010 году в России
2010-е годы в Псковской области
Скульптуры 2010 года
Скульптуры по алфавиту